Electrum peut désigner :

 Électrum, un alliage naturel ou artificiel d'or et d'argent.
 , titre d'une sculpture créée en 1998 par  et Greg Leyh.
 Electrum, une application de portefeuille bitcoin pour mobile Androïd ou PC Windows et Linux